Töss kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Töss (flod), 
 Töss (Winterthur), stadsdelsområde i staden Winterthur,